Жустін Енен була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки завершила кар'єру раніше того самого року.

Італійка Роберта Вінчі виграла титул, у фіналі перемігши несіяну австралійку Єлену Докич з рахунком 6–7(7–9), 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main draw
 Qualifying Draw 

UNICEF Open, одиночний розряд
Rosmalen Grass Court Championships